Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Bactris maraja
 el nombre común de la planta Wendlandiella gracilis